Résultats détaillés de l’édition 1990 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 27 août au .

Faits marquants 
Nostalgique des duels entre Jimmy Connors et John McEnroe, le public américain leur a trouvé de dignes successeurs. En effet, la finale hommes oppose les deux joueurs qui vont dominer le tennis masculin américain et mondial au cours de la décennie 1990 : Pete Sampras et Andre Agassi. Le premier prend le dessus, au grand dam du second, qui s'était déjà incliné en finale de Roland-Garros trois mois plus tôt. À 19 ans, Pete Sampras gagne son premier titre dans un tournoi majeur.

Dans le tableau féminin, l'Argentine Gabriela Sabatini prend sa revanche sur la double tenante du titre Steffi Graf. Les deux joueuses s'étaient déjà rencontrées en finale deux ans plus tôt et c'était l'Allemande qui l'avait emporté. Vaincue en finale de Roland-Garros, précipitamment éliminée à Wimbledon, la numéro un mondiale, qui avait écrasé le tennis féminin en 1988 et 1989, traverse le premier creux de sa carrière.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1990 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP
 

1990
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1990
Tennis en août 1990
Tennis en septembre 1990